IREQ est un sigle composé des lettres I, R, E et Q pouvant faire référence à :

Institut de recherche d'Hydro-Québec